Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Abierto Mexicano Telcel  2009 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Daniel Köllerer (Qualificato)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Qualificato)
 Olivier Patience (Qualificato)
 Pablo Cuevas (Qualificato)

 Horacio Zeballos (ultimo turno)
 František Čermák (primo turno)
 Miguel-Angel Lopez Jaen (ultimo turno)
 Łukasz Kubot (ultimo turno)

Qualificati 

 Daniel Köllerer
 Rubén Ramírez Hidalgo

 Olivier Patience
 Pablo Cuevas

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2009
ATP World Tour 2009